

Patronyme 

 Carole Landis (1919-1948), actrice américaine ;
 Floyd Landis (1975-), coureur cycliste américain ;
 Forrest Landis (1994-), acteur américain ;
 Geoffrey Landis (1955-), écrivain américain de science-fiction ;
 Harry Richard Landis (1899-2008), vétéran de la Première Guerre mondiale ;
 James Landis (1926-1991), scénariste et réalisateur américain ;
  (1899-1964), haut fonctionnaire américain ;
 Jessie Royce Landis (1896-1972), actrice américaine ;
 John Landis (1950-), réalisateur, acteur, producteur et scénariste américain ;
 Kenesaw Mountain Landis (1866-1944), juriste américain ;
 Mark A.  Landis (1955-), peintre et faussaire américain ;
 Max Landis (1989-), scénariste américain, fils de John Landis ;
 Monte Landis (1931-), acteur écossais.

Toponyme 

 Landis, une ville de Caroline du Nord.

Divers 
 Landis+Gyr, société de fabrication d'appareils de mesure électriques
 Les Landis, une danse lors de la fête des écoles en France dans les années 1960 à 1970

Patronyme anglais